Колишня назва авіакомпанії Henan Airlines
 Серія 7-нм серверних процесорів архітектури ARM виробництва компанії Huawei (див. )

Див. також 
 Kunpengopterus